Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2015/16 ist die 34. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft.

An der Nationalliga A nahmen 12 Mannschaften teil, wobei die ersten acht in die Playoffs kommen und der Rest in zwei Playoutpartien bestimmt, wer gegen die zwei Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthält seit dieser Saison ebenfalls 12 Vereine und wird im gleichen Modus wie die Nationalliga A ausgetragen.

Schweizer Meister wurde zum ersten Mal der Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A

Hauptrunde

Playoffs 
Das Playoff-Viertel- sowie Halbfinal wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen. Der Playofffinal wurde als Superfinal in der Swiss Arena ausgetragen.

Viertelfinal 
Die Viertelfinalserien fanden zwischen dem 26. Februar und dem 20. März 2016 statt.

Halbfinal 
Die Halbfinals wurden zwischen dem 26. März und dem 16. April 2016 durchgeführt. Der letzte Spieltag in keinem der beiden Duelle benötigt.

Superfinal

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Neunt- gegen den Zwölftplatzierten sowie der Zehnt- gegen den Elftplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Seven gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen müssen.

Die Partien wurden zwischen dem 26. Februar 2016 und dem 20. März 2016 ausgetragen.

Auf-/Abstiegspiele NLA/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der NLA in einer Best-of-Seven-Serie gegen die beiden Playoffgewinner der Nationalliga B antreten. Sie stellen nach Schreibweise von Swiss Unihockey das Aufstiegsplayoffs der NLB dar.

Somit verblieben, wie bereits in der vorhergehenden Saison, die beiden Nationalliga A-Vereine UHC Waldkirch-St. Gallen und der UHC Thun in der höchsten Spielklasse. Zum Duell zwischen dem Nationalliga-B-Verein Floorball Thurgau und dem Nationalliga-A-Verein UHC Waldkirch-St. Gallen kam es bereits in der Saison 2014/15.

Nationalliga B

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffspiele zur Auf-/Abstiegsrunde wurden in einem Best-of-Five-Modus gespielt.

Viertelfinal 
Die Viertelfinalserien fanden zwischen dem 20. und 28. Februar 2016 statt.

Halbfinal 
Der Halbfinals wurden zwischen dem 12. und 20. März 2016 durchgeführt.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus zwei Partien, nämlich den Siebent- gegen den Zehntplatzierten sowie der Acht- gegen den Neuntplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei die Verlierer der Partien an den Auf-/Abstiegsrunden teilnehmen müssen.

Die Partien wurden zwischen dem 27. Februar und dem 20. März 2016 durchgeführt. Die Serien endeten in beiden Fällen jedoch bereits nach vier Spielen am 13. März 2016.

Auf-/Abstiegspiele NLB/1. Liga 
In den Auf-/Abstiegsspiele müssen die Playoutverlierer der NLB in einer Best-of-Five-Serie gegen die beiden Gewinner der Playoffspiele der Erst- und Zweitplatzierten der beiden 1. Liga-Gruppen antreten.

Damit steigen die Tessiner von Regazzi Verbano UH Gordola sowie Unihockey Basel Regio erstmals in die Nationalliga B auf. Die Jona-Uznach Flames und Zürisee Unihockey steigen somit in die 1. Liga Grossfeld ab. Die Partien wurden zwischen dem 1. und 4. April 2016 durchgeführt.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2015
Unihockey 2016
Männerunihockeywettbewerb